Элизабет Скейлз (; умерла 2 сентября 1473) — английская аристократка, 8-я баронесса Скейлз в своём праве.

Биография 
Элизабет Скейлз была дочерью Томаса, 7-го барона Скейлз, и его жены Исмании Уолесбург. Она оказалась единственным выжившим ребёнком в семье, а потому стала наследницей баронского титула и обширных владений. Элизабет стала женой Генри Буршье, сына 1-го графа Эссекса, но тот рано умер (в 1462 году). Тогда баронесса Скейлз вступила во второй брак, с Энтони Вудвиллом, братом королевы Элизабет Вудвилл. Энтони вызывали в парламент как барона Скейлз. Элизабет умерла в 1473 году бездетной, но её наследство всё равно осталось за Вудвиллами.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Скейлз
Элизабет Скейлз, 8-я баронесса Скейлз